Вусата палія, або вусатий голець (Triplophysa) — великий рід риб родини Balitoridae. містить близько 123 описаних видів, більшість з яких мешкають в Китаї.

Види 
 Triplophysa alexandrae Prokofiev, 2001
 Triplophysa aliensis (Y. F. Wu & S. Q. Zhu, 1979)
 Triplophysa alticeps (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa altipinnis Prokofiev, 2003
 Triplophysa aluensis W. X. Li & Z. G. Zhu, 2000
 Triplophysa angeli (P. W. Fang, 1941)
 Triplophysa anterodorsalis S. Q. Zhu & W. X. Cao, 1989
 Triplophysa aquaecaeruleae Prokofiev, 2001
 Triplophysa arnoldii Prokofiev, 2006
 Triplophysa bashanensis T. Q. Xu & Ka. Fe. Wang, 2009
 Triplophysa bleekeri (Sauvage & Dabry de Thiersant, 1874)
 Triplophysa bombifrons (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa brachyptera (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa brahui (Zugmayer, 1912)
 Triplophysa brevicauda (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa cakaensis W. X. Cao & S. Q. Zhu, 1988
 Triplophysa chandagaitensis Prokofiev, 2002
 Triplophysa chondrostoma (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa choprai (Hora, 1934)
 Triplophysa coniptera (Turdakov, 1954)
 Triplophysa crassicauda (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa crassilabris R. H. Ding, 1994
 Triplophysa cuneicephala (T. H. Shaw & T. L. Tchang, 1931)
 Triplophysa dalaica (Kessler, 1876)
 Triplophysa daqiaoensis R. H. Ding, 1993
 Triplophysa dorsalis (Kessler, 1872)
 Triplophysa edsinica Prokofiev, 2003
 Triplophysa eugeniae Prokofiev, 2002
 Triplophysa farwelli (Hora, 1935)
 Triplophysa flavicorpus J. X. Yang, X. Y. Chen & J. H. Lan, 2004
 Triplophysa furva S. Q. Zhu, 1992
 Triplophysa fuxianensis J. X. Yang & X. L. Chu, 1990
 Triplophysa gejiuensis (X. L. Chu & Y. R. Chen, 1979)
 Triplophysa gerzeensis W. X. Cao & S. Q. Zhu, 1988
 Triplophysa gracilis (F. Day, 1877)
 Triplophysa grahami (Regan, 1906)
 Triplophysa griffithi (Günther, 1868)
 Triplophysa gundriseri Prokofiev, 2002
 Triplophysa hazaraensis (Omer & Mirza, 1975)
 Triplophysa herzensteini (L. S. Berg, 1909)
 Triplophysa hexiensis (T. Q. Zhao & X. T. Wang, 1988)
 Triplophysa heyangensis S. Q. Zhu, 1992
 Triplophysa hialmari Prokofiev, 2001
 Triplophysa hsutschouensis (Rendahl, 1933)
 Triplophysa huanjiangensis J. Yang, T. J. Wu & J. H. Lan, 2011
 Triplophysa hutjertjuensis (Rendahl, 1933)
 Triplophysa incipiens (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa intermedia (Kessler, 1876)
 Triplophysa jianchuanensis L. P. Zheng, L. N. Du, X. Y. Chen & J. X. Yang, 2010
 Triplophysa kashmirensis (Hora, 1922)
 Triplophysa kaznakowi Prokofiev, 2004
 Triplophysa labiata (Kessler, 1874)
 Triplophysa lacustris J. X. Yang & X. L. Chu, 1990
 Triplophysa ladacensis (Günther, 1868)
 Triplophysa laterimaculata J. L. Li, N. F. Liu & J. X. Yang, 2007
 Triplophysa laticeps W. Zhou & G. H. Cui, 1997
 Triplophysa leptosoma (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa lixianensis C. L. He, Z. B. Song & C. G. Zhang, 2008
 Triplophysa longianguis Y. F. Wu & C. Z. Wu, 1984
 Triplophysa longibarbata (Y. R. Chen, J. X. Yang, Sket & Aljančič, 1998)
 Triplophysa longipectoralis L. P. Zheng, L. N. Du, X. Y. Chen & J. X. Yang, 2009
 Triplophysa macrocephala J. Yang, T. J. Wu & J. X. Yang, 2012
 Triplophysa macromaculata J. X. Yang, 1990
 Triplophysa macrophthalma S. Q. Zhu & Q. Z. Guo, 1985
 Triplophysa markehenensis (S. Q. Zhu & Y. F. Wu, 1981)
 Triplophysa marmorata (Heckel, 1838)
 Triplophysa microphthalma (Kessler, 1879)
 Triplophysa microphysa (P. W. Fang, 1935)
 Triplophysa microps (Steindachner, 1866)
 Triplophysa minuta (S. C. Li, 1966)
 Triplophysa moquensis R. H. Ding, 1994
 Triplophysa nandanensis J. H. Lan, J. X. Yang & Y. R. Chen, 1995
 Triplophysa nanpanjiangensis (S. Q. Zhu & W. X. Cao, 1988)
 Triplophysa nasobarbatula D. Z. Wang & D. J. Li, 2001
 Triplophysa naziri (N. ud-D. Ahmad & Mirza, 1963)
 Triplophysa ninglangensis Y. F. Wu & C. Z. Wu, 1988
 Triplophysa nujiangensa X. Y. Chen, G. H. Cui & J. X. Yang, 2004
 Triplophysa obscura X. T. Wang, 1987
 Triplophysa obtusirostra Y. F. Wu & C. Z. Wu, 1988
 Triplophysa orientalis (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa pappenheimi (P. W. Fang, 1935)
 Triplophysa paradoxa (Turdakov, 1955)
 Triplophysa parvus Z. M. Chen, W. X. Li & J. X. Yang, 2009
 Triplophysa polyfasciata R. H. Ding, 1996
 Triplophysa pseudoscleroptera (S. Q. Zhu & Y. F. Wu, 1981)
 Triplophysa qiubeiensis W. X. Li & H. F. Yang, 2008
 Triplophysa robusta (Kessler, 1876)
 Triplophysa rosa X. Y. Chen & J. X. Yang, 2005
 Triplophysa rossoperegrinatorum Prokofiev, 2001
 Triplophysa rotundiventris (Y. F. Wu & Y. Chen, 1979)
 Triplophysa scapanognatha Prokofiev, 2007
 Triplophysa scleroptera (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa sellaefer (Nichols, 1925)
 Triplophysa sewerzowi (Nikolskii, 1938
 Triplophysa shaanxiensis J. X. Chen, 1987
 Triplophysa shehensis Tilak, 1987
 Triplophysa shilinensis Y. R. Chen & J. X. Yang, 1992
 Triplophysa siluroides (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa stenura (Herzenstein, 1888)
 Triplophysa stewarti (Hora, 1922)
 Triplophysa stoliczkai (Steindachner, 1866) (Tibetan stone loach)
 Triplophysa strauchii (Kessler, 1874)
 Triplophysa strauchii strauchii (Kessler, 1874)
 Triplophysa strauchii ulacholicus (Anikin, 1905)
 Triplophysa tanggulaensis (S. Q. Zhu, 1982)
 Triplophysa tenuicauda (Steindachner, 1866)
 Triplophysa tenuis (F. Day, 1877)
 Triplophysa tianeensis X. Y. Chen, G. H. Cui & J. X. Yang, 2004
 Triplophysa tibetana (Regan, 1905)
 Triplophysa trewavasae Mirza & S. Ahmad, 1990
 Triplophysa turpanensis Y. F. Wu & C. Z. Wu, 1992
 Triplophysa venusta S. Q. Zhu & W. X. Cao, 1988
 Triplophysa waisihani L. Cao & E. Zhang, 2008
 Triplophysa wuweiensis (S. C. Li & S. Y. Chang, 1974)
 Triplophysa xiangshuingensis W. X. Li, 2004
 Triplophysa xiangxiensis (G. Y. Yang, F. X. Yuan & Y. M. Liao, 1986)
 Triplophysa xichangensis S. Q. Zhu & W. X. Cao, 1989
 Triplophysa xingshanensis (G. R. Yang & C. X. Xie, 1983)
 Triplophysa xiqiensis R. H. Ding & Q. Lai, 1996
 Triplophysa yaopeizhii T. Q. Xu, C. G. Zhang & B. Cai, 1995
 Triplophysa yasinensis (Alcock, 1898)
 Triplophysa yunnanensis J. X. Yang, 1990
 Triplophysa zaidamensis (Kessler, 1874)
 Triplophysa zamegacephala (T. Q. Zhao, 1985)
 Triplophysa zhaoi Prokofiev, 2006
 Triplophysa zhenfengensis D. Z. Wang & D. J. Li, 2001

Література

Джерела 
 

Баліторові